Natalia Sánchez Echeverri (1983) pánamerikai bajnok kolumbiai íjásznő, olimpikon
Natalia Sánchez Molina (1990) spanyol színésznő, énekesnő
Natalia Sánchez Cárdenas (1992) kolumbiai tornásznő, olimpikon